Сезон 2020/2021 года чемпионата мира «Формулы E»— седьмой сезон чемпионата Формулы Е, турнира для автомобилей с электроприводом, признанный международной автомобильной федерацией как высший класс электрических гоночных автомобилей с открытыми колесами. Сезон начался 26 февраля 2021 года двойным этапом в Диръие, Саудовская Аравия, и завершился 15 августа 2021 года двойным этапом в Берлине.

Сезон 2020/2021 года стал первым сезоном проведённым в статусе чемпионата мира (под эгидой ФИА), присоединившись к таким турнирам как чемпионат мира Формулы-1, чемпионат мира по автогонкам на выносливость, чемпионат мира по ралли, чемпионат мира по ралли-кроссу.

Сезон 2020/2021 стал третьим для Spark SRT05e - автомобилей второго поколения Формулы E. Планировалось, что с этого сезона будут использоваться обновлённые версии этих автомобилей под названием Gen2 EVO, однако их дебют был отменён из-за пандемии COVID-19. Антониу Феликс да Кошта начал сезон в качестве чемпиона, которым он стал в составе команды DS Techeetah в прошлом сезоне, при этом команда DS Techeetah начала сезон в качестве чемпиона среди команд.

Ник де Врис стал первым в истории чемпионом мира «Формулы E», команда Mercedes-EQ стала чемпионом мира среди команд.

Команды и гонщики 
Все участники используют одинаковые шасси Spark SRT05e и шины Michelin .

Изменения в составах 

 Сэм Бёрд перешёл из команды Virgin Racing в команду Jaguar Racing.
 Чемпион Супер-Формулы 2019 года Ник Кэссиди дебютировал в составе команды Virgin Racing, заменив Сэма Бёрда.
 Паскаль Верляйн вернулся в чемпионат в составе команды , заменив Нила Яни.
 Фелипе Масса покинул команду . 
 Александр Симс перешёл из команды  в команду , заменив Жерома Д'Амброзио.
  дебютировал в чемпионате в составе команды , заменив Фелипе Массу.
Жером Д'Амброзио завершил автоспортивную карьеру и занял должность заместителя руководителя команды .
Джейк Деннис дебютировал в чемпионате в составе команды , заменив Александра Симса.
 подписал контракт с командой .

Изменения в составах по ходу сезон 

  дебютировал на этапе в Пуэбле в составе команды , заменив , который не смог выступить из-за пересечения этапа с DTM. Позже  покинул команду и чемпионат, чтобы сосредоточиться на выступлениях в DTM, и  стал основным пилотом.

Предсезонные тесты 
Как и прошлые три года, предсезонные тесты прошли на трассе имени Рикардо Тормо, Валенсия, Испания. Они прошли с 28 ноября по 1 декабря и в них приняли участие все команды. Для тестов использовалась специальная конфигурация трассы длиной 3.138 км в длину. По сравнение с предыдущими годами на трассе не использовалась узкая шикана на стартовой прямой. Всего было 5 тестовых сессий. 28 и 29 ноября по две сессии прошли с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени, 1 декабря — одна с 9:00 до 15:00.

Календарь гонок 
Предварительная версия календаря была опубликована 19 июня 2020 года. Она содержала 14 этапов, включая новые, такие как еПри Сеула, дебют которого был отложен из пандемии COVID-19, Лондона, возвращение которого было также отложено из пандемии и остальные этапы, которые были отменены в прошлом сезоне из-за пандемии, такие как еПри Саньи, Рима, Парижа и Нью-Йорка.

Изменения в календаре из-за пандемии COVID-19 
 21 октября 2020 года были подтверждены первые четыре гонки сезона - две в Сантьяго и две в Диръие, а этапы в Мехико и в Санье были отложены на неопределенный срок.
 24 ноября 2020 года было объявлено, что этап в Саудовской Аравии, еПри Диръии, впервые в истории Формулы E пройдет в тёмное время суток при искусственном освещении.
22 декабря 2020 года организаторы объявили, что планировавшийся 16-17 января двойной этап в Сантьяго отложен на неопределенный срок из-за ограничений, связанных с новым штаммом COVID-19.
5 января 2021 года было объявлено, что еПри Диръии станет первым этапом сезона, который пройдет 26-27 февраля.
28 января 2021 года был представлен новый календарь первой половины сезона: добавлен новый этап на трассе имени Рикардо Тормо, на которой проходят предсезонные тесты, этап намечен на 24 апреля; в календарь вернулся этап в Марракеше, он пройдёт 22 мая; этап в Сантьяго пройдёт 5-6 июня; этап в Париже был отменён.
26 марта 2021 года было объявлено, что этапы в Риме и в Валенсии будут состоять из двух гонок.
22 апреля 2021 года была опубликована финальная версия календаря на сезон. В календарь добавлены этап на Автодроме имени Мигеля Абеда в городе Пуэбла в Мексики, который пройдет 19-20 июня, этап в Нью-Йорке, который пройдёт 10-11 июля, этап в Лондоне на территории комплекса ExCeL London 24-25 июля и финальный этап в Берлине на территории аэропорта Темпельхоф 14-15 августа. Этапы в Сантьяго, Мехико, Марракеше и в Сеуле были отменены или перенесены на следующий сезон.

Изменения в регламенте

Технические 

 Производители теперь смогут только один раз в течение двух последующих сезонов (сезоны 2020/2021 и 2021/2022) перейти на новую версию силовой установки. Данной ограничение введено ради экономии средств вследствие пандемии COVID-19.
(Начиная с еПри Монако) Количество доступной энергии не будет уменьшаться, в случае если режим машины безопасности или жёлтых флагов на всей трассе (FCY) закончился за 5 минут до конца гонки.

Спортивные 

 Продолжительность групповых квалификационных сессий сократится с шести до четырёх минут.

Результаты

Положение в чемпионате

Система начисления очков

Личный зачёт 

 — Пилот, который установил лучшее время круга в групповом этапе квалификации

* — FanBoost

Командный зачёт 

 — Пилот, который установил лучшее время круга в групповом этапе квалификации

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

Сезоны формульных гонок
2021 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2021 году
Формула E в сезоне 2020/2021